Школьное — названия населённых пунктов и прочих мест в России.

Населённые пункты 
 Школьное — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Школьное — село в Белореченском районе Краснодарского края.
 Школьное — посёлок в Симферопольском районе Крыма.

Озеро 
 Школьное — озеро в Зеленоградском административном округе Москвы.

См. также 
 Школьное (образование)
 Школьная (значения)
 Школьный